Schmeißbach ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Schmeißbach (Gemeinde Tullnerbach), Ortsteil von Markt Tullnerbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

 Schmeißbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (zum Glan) nach Kreimbach-Kaulbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Schmeißbach (Elsbach), linker Zufluss des Elsbachs (zur Kleinen Tulln in Elsbach), Markt Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich